Guthsmuths ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759–1839), deutscher Pädagoge und Mitbegründer des Turnens
 Willi Guthsmuths (1901–1981), deutscher Unternehmer und Politiker